Мург () — річка в Німеччині, протікає по землі Баден-Вюртемберг, права притока Рейну, річковий індекс 236. Площа басейну річки становить 617 км². Загальна довжина річки 79,267 км. Висота гирла 110 м.

ГЕС 
На річці розташовано нижній резервуар ГЕС-ГАЕС Шварценбах.
 
Річкова система річки — Рейн.

Річки Німеччини
Рейн